Аррайолуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Аррайолуш — муніципалітет.
 Аррайолуш (парафія)

Інше 
 Граф Аррайолуський — шляхетний титул.